Hausterbach ist ein Gewässername:

 Hausterbach (Elsoff) – zwei Zuflüsse der Elsoff bei Elsoff, Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Hausterbach (Elsoff. rechts), rechter Zufluss vor Elsoff
 Hausterbach (Elsoff, links), linker Zufluss nach Elsoff
 Hausterbach (Kirnbach), linker Oberlauf des Kirnbachs (zur Stunzach) in der Waldgemarkung von Bickelsberg, Stadt Rosenfeld, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Halsterbach
 Haustenbach